Альфонс Лавалле (1797—1873) — французький підприємець і засновник École Centrale Paris.
 Калікса Лавалле (1842—1891) — канадський і американський композитор, піаніст і диригент, автор музики канадського гімну.
 Кароль Лавалле (* 1954) — канадська політична діячка.
 Луї-Арсен Лавалле (1861—1936) — канадський політик. Мер Монреаля (1912—1914).
 П'єр Альфонс Мартен Лавалле (1836—1884) — французький ботанік-дендролог і садівник.
 Теофіл-Себастьєн Лавалле (1804—1866) — французький історик.

Калікса-Лавалле — муніципалітет адміністративного регіону Монтережі провінції Квебек.

Лавалле — муніципалітет у Франції, регіон Лотарингія, департамент Мез.

 Приз Калікс Лавалле — канадська музична нагорода.
 Альфонс-Лавалле — сорт винограду.
 Лейтеант Лавалле — корвет французьких ВМС.
Французькі прізвища